Kelurahan Pamoyanan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pamoyanan (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,13), Jawa Barat, 
 Kelurahan Pamoyanan (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,59), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar